Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer ( ) — 19-й розыгрыш национального Кубка по футболу и 61-й розыгрыш национального кубка. Победитель, команда «Шанхай Шэньхуа» отобралась для участия в групповом этапе Лиги чемпионов АФК 2018. Был несколько изменён формат турнира, любительские клубы стартовали в кубке еще в конце 2016 года.

Формат розыгрыша

Нововведения 
Согласно процедуре, принятой Китайской футбольной ассоциацией, преимущество домашней площадки определяется следующим образом.

Квалификационный раунд

Предварительный отбор

Квалификация

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Первый раунд 

Примечания

Второй раунд 

Примечания

Третий раунд

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Первые матчи

Вторые матчи 

По сумме двух матчей победил «Шанхай Шэньсинь» с общим счётом 4–3

По сумме двух матчей победил «Гуанчжоу Эвергранд» с общим счётом 9–6

По сумме двух матчей победил «Шанхай Шэньхуа» с общим счётом 3–1

По сумме двух матчей победил «Шанхай СИПГ» с общим счётом 4–3

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи 

По сумме двух матчей победил «Шанхай Шэньхуа» с общим счётом 2–0

По сумме двух матчей победил «Шанхай СИПГ» с общим счётом 6–2

Финал

Первый матч 

Помощники судьи:
Е Чжи (Шэньчжэнь)
Лоу Фанпин (Чунцин)Резервный судья:
Ли Хайсинь (Гуандун)

Второй матч 

Помощники судьи:
Сун Сянъюнь (Далянь)
Цао И (Хэнань)Резервный судья:
Ай Кунь (Пекинский университет спорта)

</div>
'По сумме матчей 3–3. «Шанхай Шэньхуа» победил за счёт гостевых голов'

Победитель

Примечания 

2017
Спорт в Китае в 2017 году
Футбол в Азии в 2017 году